Грасијас а Диос има више значења:

 Грасијас а Диос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Грасијас а Диос (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Грасијас а Диос, Ла Ринконада (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос, Буенависта (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијас а Диос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Грасијас а Диос (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Грасијас а Диос, Километро 12 (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику